

Persone 
 Antonio Petrocelli – attore, umorista e cabarettista italiano
 Biagio Petrocelli – giurista italiano
 Vito Rosario Petrocelli – politico italiano
 Vincenzo Petrocelli – pittore italiano
 Arturo Petrocelli – pittore italiano, figlio di Vincenzo
 Achille Petrocelli – pittore italiano, figlio di Vincenzo

Televisione 
 Petrocelli, serie televisiva statunitense di Irving J. Moore